Сальдивар () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Сальдивар — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков.

Фамилия 
 Сальдивар, Альфредо (род. 1990) — мексиканский футболист.
 Сальдивар, Анхель (род. 1994) — мексиканский футболист, нападающий «Гвадалахары».
 Сальдивар-и-Ласо, Рафаэль (1834—1903) — президент Сальвадора с 1 мая 1876 по 21 июня 1885 года.
 Кастро-и-Сальдивар, Мариано (1828—1906) — перуанский дипломат, политический и государственный деятель, премьер-министр Перу (1884—1885).